Сезон 2013-14 для «Миннесоты Тимбервулвз» стал 25-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.

Важные даты 
 27 июня 2013 — Драфт НБА 2013 года прошёл в «Барклайс-центре», Бруклин (Нью-Йорк).
 1 июля 2013 — открылся рынок свободных агентов.
 7 октября 2013 — первый матч в сезоне (с российским «ЦСКА» (дома) («волки» проиграли 106:108 (ОТ))
 30 октября 2013 — первый официальный матч в сезоне (с «Орландо Мэджик» (дома) («волки» победили 120:115 (ОТ))
 4 декабря 2013 — матч с «Сан-Антонио Спёрс», который должен пройти на нейтральной площадке в Мехико был отменён из-за задымления «Мехико-Сити Арены».
 14-16 февраля 2014 — Звёздный уикенд НБА 2014 года пройдёт в Новом Орлеане на Нью-Орлеан-арена.
 16 апреля 2014 — последний матч регулярного сезона с Ютой Джаз (дома)

Драфт

Состав

Глубина состава 
Последнее обновление 2.03.2014

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Таблица 
на 17.04.2014

Октябрь (1-0)

Ноябрь (8-9)

Декабрь (6-7)

Январь (8-7)

Февраль (5-6) 

14-17 февраля — перерыв в НБА, связанный с Звёздным уикендом

Март (8-8)

Апрель (3-6)

Достижения 
Трипл-даблы:
 Рики Рубио. 14 ноября. Лос-Анджелес Лейкерс @ 113:90. 12 очков, 10 подборов, 14 передач
 Кевин Лав. 25 февраля. Юта Джаз @ 121:104. 37 очков, 12 подборов, 10 передач

 Самый полезный игрок недели в Западной конференции:
 Кевин Лав — 29 окт. — 3 ноя.
 Кевин Лав — 18 фев. — 24 фев.
 Лидер лиги по перехватам за игру: Рики Рубио — 2.55 за игру
 Лидер лиги по дабл-даблам: Кевин Лав — 45

Звёздный уикенд 

 Кевин Лав сыграет за сборную Запада в её стартовом составе. Это его третий матч звёзд в карьере и первый матч в стартовом составе. В том матче Кевин набрал 13 очков, 9 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
 Кевин Лав также примет участие на конкурсе 3-х очковых бросков. Кевин выбыл в 1 раунде, взяв с собой 16 очков.

Травмы 
22 января 2014 года перелом носа в матче против «Юты» получил Алексей Швед.

28 января 2014 года в матче против «Чикаго Буллз» травму получил Никола Пекович.

6 февраля 2014 года матч против «Оклахомы» пропустил Кевин Лав.

Сделки

Покупки и обмены

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Миннесота Тимбервулвз» 
 Календарь и результаты Миннесоты Тимбервулвз в сезоне 2013/2014 

НБА в сезоне 2013/2014
Сезоны Миннесота Тимбервулвз